Gamling ist der Name folgender Orte:

 Gamling (Rehling), Ortsteil der Gemeinde Rehling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Gamling (Gemeinde Gleisdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark